Allegheny Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allegheny Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien 
 Allegheny Creek (Owyhee River), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Allegheny Creek (Schuylkill River), Fluss im Berks County, Bundesstaat Pennsylvania
 Allegheny Creek (Delaware), Fluss im Northampton County, Bundesstaat Pennsylvania
 Allegheny Portage Creek, Fluss im Bundesstaat Pennsylvania